Натан Робінсон (;  31 грудня 1981, Скарборо, Онтаріо, Канада) — канадський хокеїст, нападник.

Кар'єра 
Свою кар'єру почав у юнацькому віці виступами за клуб ОХЛ «Бельвіль Буллз», відігравши чотири сезони переходить до клубу Хокейної ліги Східного узбережжя «Толедо Сторм» але відіграв там лише дев'ять матчів та опинився в фарм-клубі Детройт Ред-Вінгс «Гранд Репідс Гріффінс» (АХЛ). Натан провів три сезони в складі «гріффінс» і лише п'ять матчів у складі «червоних крил» (сезон 2003/04). Робінсон ще по одному сезону відіграв за «Сірак'юс Кранч» та «Провіденс Брюїнс».

З сезону 2006/07 Натан виступає в Європі, грав у клубах: «Адлер Мангейм», Айсберен Берлін, «Еспоо Блюз», «Відень Кепіталс», Кельнер Гайє, «Ноттінгем Пантерс», «Белфаст Джаєнтс». 

Сезон 2015/16 проводив у складі празької «Славії» (1 ліга). Наступного сезону захищав кольори білоруського «Шахтаря», а частину сезону 2017–18 перебував у словацькому клубі «Детва». Останні роки кар'єри Робінсон відіграв у нижчолігових німецьких командах.

Нагороди та досягнення 
 1999 Кубок Джона Росса Робертсона у складі «Бельвіль Буллз»
 2002 ОХЛ перша команда All-Star 
 2002 КХЛ перша команда All-Star 
 2002 Едді Пауерс Меморіал Трофі
 2007 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»
 2007 ДЕЛ гра усіх зірок
 2008 чемпіон Німеччини у складі Айсберен Берлін
 2008 ДЕЛ гра усіх зірок
 2008 найкращий бомбардир плей-оф
 2009 чемпіон Німеччини у складі «Айсберен Берлін»

Статистика

Примітки

Посилання 

Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eliteprospects  
Профіль на eurohockey  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Айсберен Берлін»
Хокеїсти «Еспоо Блюз»
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти «Ноттінгем Пантерс»
Хокеїсти «Белфаст Джаєнтс»
Хокеїсти «Славії» (Прага)
Хокеїсти «Відень Кепіталс»
Хокеїсти «Шахтаря» (Солігорськ)
Хокеїсти «Детви»